Валантіньє́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ду. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 370 км на південний схід від Парижа, 70 км на схід від Безансона.

Історія 

У 1956-2015 роках муніципалітет перебував у складі регіону Франш-Конте. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Бургундія-Франш-Конте.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 4511 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 11250,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Офіційний сайт міста 
 Сайт агломераційного об'єднання 
 Валантіньє на сайті французького Національного інституту географії
 Валантіньє на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Валантіньє на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Валантіньє на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Валантіньє на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ду

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ду